Popis klubova koji se natječu u novoj 2019-2020 sezoni

Novi klubovi: 

Nk Samobor - ispao iz 4.HNL središte

NK Rakov Potok - pobjednik 1. županijske lige zapad 2018 / 2019

Nk Turopoljac Kuće - pobjednik 1. županijske lige istok 2018 / 2019

Nk Škola nogometa Naftaš Ivanić - ušao u ligu umjesto Nk Kupinec koji je prestao s djelovanjem 

Nk Sutla Laduč - 6.7.2019 fuzioniranje klubova Nk Sutla i Nk Laduč

Nk Vatrogasac Zdenci - ostao u ligi nakon fuzije Nk Sutla i Nk Laduč

Nk Strmec Bedenica

Nk Lomnica

NK Polet Buševec

Nk Klas Mićevec

Nk Rugvica Sava 1976

Nk Sloga Novoselec-Križ

Nk Stupnik

Nk Rakovec

Nk Top

Nk Dinamo Jakovlje

***izvor glasnik NSZZ :

broj 24 http://nszz.hr/wp-content/uploads/2019/07/GLASNIK-24-19-IZVJE%C5%A0%C4%8CA-sezona-18-19.pdf

broj 25 http://nszz.hr/wp-content/uploads/2019/07/GLASNIK-25-19-NSZ%C5%BD.pdf

Tablica 
Dana 6. svibnja 020 zbog pandemije virusa Covid 19, HNS donosi odluku o prekidu nižerazrednih liga i pobjednik se proglašava nakon odigranih 16. kola

NK Su-La Šenkovec promovirana u 4 HNL.

Iz lige ne ispada nitko

2019./20.
Zagrebačka-0-JŽNL